Nabor je lahko:
 nabor v vojaštvu
 Nabor, opera Frana Gerbiča
 nabor znakov v računalništvu (ASCII, Unicode)
 črkovni nabor (font, črkovna vrsta, pisava) v tipografiji, npr. times, arial